Вале́рий Никола́евич Хубу́лов (осет. Хуыбылты Никкалайы фырт Валерий; 6 ноября 1966, Цхинвал — 31 мая 1998, Владикавказ) — первый министр обороны Республики Южная Осетия.

Биография 
Родился 6 ноября 1966 года в Цхинвали. В 1983 г. окончил Цхинвальскую среднюю школу № 9 и поступил на физико-математический факультет ЮОГПИ. В 1984—1986 гг. служил в Советской Армии, после увольнения в запас продолжил учёбу в пединституте и в 1990 г. его окончил. В том же году стал Президентом Молодёжного центра «Фарн».

Работал токарем на Цхинвальском заводе «Электровибромашина». В 1991 г. избран первым секретарём Юго-Осетинского обкома ЛКСМ и членом ЦК ВЛКСМ.

Христианин.

Грузино-осетинский конфликт 
С первых дней грузинской агрессии был одним из руководителей отрядов самообороны, способствовал организации мощного сопротивления врагу.

В 1992 г. — участник подписания Сочинских соглашений по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Принимал участие в совещаниях Смешанной Контрольной Комиссии, где зачастую его мнение становилось определяющим. Начиная с Дагомыса, он являлся непременным участником переговорного процесса.

Воевал в Абхазии, где был награждён высшей наградой — орденом Леона.

В 1993 г. под его началом создано Министерство Обороны РЮО. Одновременно с 1994 г. заместитель Председателя Правительства РЮО.

С 1994 по 1998 г. член Смешанной Контрольной Комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Гибель 
31 мая 1998 г. напротив владикавказского рынка «Алан» автомашина ВАЗ-2107 поравнялась с «Мерседесом» Хубулова и двое неизвестных (молодые люди в камуфляжной форме) открыли по нему огонь из автоматического оружия. Когда «Мерседес» остановился, убийцы дали ещё по одной очереди, проехали около километра и во дворе одной из владикавказских школ взорвали свою машину, пересели в другую и скрылись. По утверждению Прокуратуры Северной Осетии, преступление было совершено на высоком профессиональном уровне.

В 2010 году посмертно награждён орденом «Уацамонга» Республики Южная Осетия

Ссылки 
 Хубулов, Валерий

Примечания 

Члены ЦК ВЛКСМ
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Министры обороны Южной Осетии
Участники Грузино-абхазских войн
Убитые в России